La torre nera può riferirsi a:

La torre nera – serie di romanzi di Stephen King
La torre nera – settimo romanzo della serie
La torre nera – film del 2017 diretto da Nikolaj Arcel, trasposizione dell'omonima serie